Southwick – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Southwick – miejscowość w hrabstwie Massachusetts (USA)
 Southwick – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Southwick – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Southwick – miejscowość w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)
 Southwick – miasto w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 Southwick – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)